San Juan de Urabá — município colombiano de Antioquía
 San Pedro de Urabá — município colombiano de Antioquía
 Golfo de Urabá

Desambiguações de topônimos